Jiache bezeichnet:

 Jiache (Honghe) (架车乡), Gemeinde im Kreis Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiache (Huize) (驾车乡), Gemeinde im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan